Барон Хенрик Горн аф Мариенборг (;  — ) — шведский маршал и адмирал.

Родился 22 мая 1618 в семье Хенрика Горна и его жены Анна Ёнсдоттер Снакерборг. Родился через два месяца после смерти отца.

В 1634 году прапорщик лейб-гвардии, 15 мая 1635 произведен в корнеты.
5 мая 1643 года в возрасте 25 лет был назначен полковником курляндского полка, а 19 декабря 1645 — полковником финского кавалерийского полка.

30 апреля 1651 года одновременно со своим двоюродным братом, Густавом Горном, был возведен в баронское достоинство с титулом барона аф Мариенборг.

29 апреля 1654 года произведен в генерал-майоры кавалерии, в 1656 году произведен в генерал-лейтенанты и назначен главой . С 20 декабря 1657 назначен главнокомандующим войсками в Финляндии.

20 декабря 1660 года назначен членом риксрода, а также судьей апелляционного суда. 27 июля 1665 произведен в фельдмаршалы.

Хенрик Горн отличился в польской кампании и 16 февраля 1666 года был назначен генерал-губернаторм Бремен-Вердена.

В 1677 году, несмотря на то, что не имел никакого военно-морского опыта был назначен командующим шведским флотом и в том же году потерпел сокрушительное поражение в сражении у бухты Кёге.

В 1678 году был назначен главнокомандующим войсками в Шведской Лифляндии.

Примечания 

Фельдмаршалы (Швеция)
Адмиралы Швеции